RM, Rm oz. rm je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Madagaskar (RM).
 oznaka za natezno trdnost (Rm)
 Kraljevi marinci (Royal Marines)

Glej tudi 

Kratice